Толорая — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Толорая, Георгий Давидович (род. 1956) — российский дипломат, востоковед, руководитель Управления региональных программ Фонда «Русский мир».
 Толорая, Тамаз Константинович (1951—2004) — советский и грузинский актёр.